Albarellos puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas
Albarellos (Argentina), localidad del Departamento Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina.
Albarellos (Boborás), parroquia del concello de Boborás, provincia de Orense, España.
Albarellos (Monterrey), lugar y parroquia del concello de Monterrey, provincia de Orense, España.
Albarellos (Lalín), lugar y parroquia del concello de Lalín, provincia de Pontevedra, España.